Джо́нджо (Джон Джо, Джон) Ке́нни (; ) — шотландский, а затем ирландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Начал играть в кёрлинг в Шотландии, где родился и вырос, в 2003 переехал в Ирландию, принял ирландское гражданство и с несколькими также бывшими шотландскими кёрлингистами выступает за Ирландию на чемпионатах Европы и мира. .

Достижения 
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Ирландии
Тренеры по кёрлингу Ирландии